André Leroi-Gourhan (1911-1986), est un ethnologue, archéologue et historien français.
 Arlette Leroi-Gourhan (1913-2005), archéologue française, pionnière de la paléopalynologie, femme d'André Leroi-Gourhan.

Odonyme 

 La rue Leroi-Gourhan est une voie du  de Paris, en France.
Patronyme français